Леонид Андре́ев:
 Андреев, Леонид Александрович (1891—1941) — советский физиолог и хирург.
 Андреев, Леонид Владимирович (род. 1983) —  узбекский легкоатлет.
 Андреев, Леонид Григорьевич (1922—2001) — литературовед.
 Андреев, Леонид Николаевич (1871—1919) — русский писатель.